Кубок Баку — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в июле в Баку (Азербайджан) на хардовых кортах местной Теннисной академии. С 2011 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Бакинский чемпионат в рамках элитного женского протура организован накануне сезона-2011, когда WTA передала местным организаторам лицензию испытывавшего финансовые проблемы турнира в Портороже. Как и словенский приз чемпионат в Азербайджане стал проходить в июле — в самом начале летней хардовой серии, подготовительной к US Open. Соревнование имело стабильное финансирование, но год от года собирало достаточно слабый состав и в итоге, после сезона-2015, ассоциация отказалась от проведения Кубка Баку, передав лицензию приза международной серии соседнему турниру в Наньчане, ранее проводившемуся в рамках серии WTA 125.

Победительницы и финалистки
Соревнование достаточно сильно меняла свой состав год от года, а основу участниц чемпионата составляли обычно спортсменки из стран бывшего СССР. За пять одиночных турниров до титульного матча добрались девять теннисисток, а единственная двукратная финалистка — Элина Свитолина — реализовала оба своих матча в победы. В пяти парных финалах приняли участие 18 теннисисток, а обе двукратные финалистки — Александра Панова и Маргарита Гаспарян, также как и Свитолина, стали двукратными чемпионками. Гаспарян, при этом, стала единственной теннисисткой, которой покорился и одиночный и парный приз, причём обе свои победы россиянка одержала в один и тот же год.

Финалы разных лет

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA